Эрик Нойч (также Эрик Нейч, ; 21 июня 1931, Шёнебек — 20 августа 2013, Галле) — немецкий писатель, член Академии искусств ГДР (1974). Член СЕПГ с 1949 года.

Биография 
Нойч Эрик родился в рабочей семье. По окончании средней школы в 1949 году вступил в СЕПГ. В 1950‒1953 годах учился на факультете социальных наук и журналистики в Лейпцигском университете. По окончании университета до 1960 года работал в редакции газеты Die Freiheit в Галле. В 1970—1971 годах был сотрудником по политическим вопросам в Национальной народной армии ГДР.

Эрик Нойч — автор произведений, вошедших в сборники «Биттерфельдские рассказы» (1961); «Другие и я» (1970); роман «След камней» (1964); пьеса «Кожа или рубашка» (1972); автор либретто оперы «Карин Ленц» (1971, композитор Гюнтер Кохан), текстов песен, детских рассказов и др. произведений.

С начала 70-х годов Эрик Нойч работал над циклом романов «Мир на Востоке», посвященных путям ГДР от первых послевоенных лет до наших дней. Из запланированных шести томов были опубликованы четыре. Пятый том остался незавершенным. Темы его произведений связаны с формированием социалистического сознания немецких трудящихся, возможностями творческого развития личности при социализме. Произведения писателя переводились на русский, башкирский языки.

Был дважды женат. Проживал в Галле.

Премии 
 1964 — Национальная премия ГДР
 1971 — Премия Генриха Манна
 1973 — Премия им. Г. Генделя

Сочинения 
 Die Regengeschichte. Mitteldeutscher Verlag, Halle 1960.
 Bitterfelder Geschichten. Mitteldeutscher Verlag, Halle 1961.
 Die zweite Begegnung und andere Geschichten. Mitteldeutscher Verlag, Halle 1961.
 Spur der Steine. Mitteldeutscher Verlag, Halle 1964.
 Die anderen und ich. Mitteldeutscher Verlag, Halle 1970.
 Olaf und der gelbe Vogel. Kinderbuchverlag, Berlin 1972.
 Haut oder Hemd. Schauspiel und Dokumentation. Mitteldeutscher Verlag, Halle 1972.
 Auf der Suche nach Gatt. Mitteldeutscher Verlag, Halle 1973.
 Tage unseres Lebens. Geschichten. Reclam, Leipzig 1973.
 Der Friede im Osten:
 Am Fluß. Mitteldeutscher Verlag, Halle 1974.
 Frühling mit Gewalt. Mitteldeutscher Verlag, Halle 1978.
 Wenn Feuer verlöschen. Mitteldeutscher Verlag, Halle 1985.
 Nahe der Grenze. Mitteldeutscher Verlag, Halle 1987, ISBN 3-354-00157-7.
 Letztes Buch. Das Neue Berlin, Berlin 2014, ISBN 978-3360021823.
 Heldenberichte. Erzählungen und kurze Prosa. Verlag Tribüne, Berlin 1976.
 «Akte Nora S.» und «Drei Tage unseres Lebens». Zwei Erzählungen. Verlag Tribüne, Berlin 1978.
 Fast die Wahrheit. Ansichten zu Kunst und Literatur. Verlag Tribüne, Berlin 1978.
 Der Hirt. Erzählung. Mitteldeutscher Verlag, Halle 1978.
 Zwei leere Stühle. Novelle. Mitteldeutscher Verlag, Halle/Leipzig 1979.
 Forster in Paris. Erzählung. Mitteldeutscher Verlag, Halle/Leipzig 1981.
 Da sah ich den Menschen. Dramatische Werke und Gedichte. Verlag Tribüne, Berlin 1983.
 Claus und Claudia. Nach neueren Dokumenten. Mitteldeutscher Verlag, Halle/Leipzig 1989, ISBN 3-354-00517-3.
 Totschlag. Roman. Dingsda-Verlag, Querfurt 1994, ISBN 3-928498-30-4.
 Vom Gänslein, das nicht fliegen lernen wollte. Faber und Faber, Leipzig 1995, ISBN 3-928660-41-1.
 «Der Hirt» und «Stockheim kommt». Zwei Erzählungen. Spotless-Verlag, Berlin 1998, ISBN 3-933544-01-7.
 Die Liebe und der Tod. Gedichte. Stekovics, Halle 1999, ISBN 3-932863-22-4.
 Nach dem großen Aufstand. Ein Grünewald-Roman. Faber & Faber, Leipzig 2003, ISBN 3-936618-14-3.
 Verdämmerung. Scheunen Verlag, Kückenshagen 2003, ISBN 3-934301-70-3.

Примечания

Литература 
 Hella Commichau: Erik Neutsch, Berlin 1974
 Gottfried Pareigis: Kritische Analyse der Realitätsdarstellung in ausgewählten Werken des «Bitterfelder Weges», Kronberg/Ts. 1974
 Renate Fienhold: Zum Problem der Perspektivgestaltung, Leipzig 1981
 Kornelia Siehr: Schriftstellerische Tätigkeit als politischer Auftrag, Erfurt 1987
 Andreas Fritsche: Zur polyphonen Struktur in Erik Neutschs Romanwerk «Der Friede im Osten», Marburg 1997
 Klaus-Detlef Haas (Hrsg.): Wie Spuren im Stein — Das literarische Werk von Erik Neutsch, Texte Nr. 34, Karl Dietz Verlag Berlin, Berlin 2007
 Klaus Walther: Erik Neutsch — Spur des Lebens, Das Neue Berlin, Berlin 2010, ISBN 978-3360019851.
 Эрик Нойч Мир на Востоке. Серия: Новый мир. Издательство: Радуга, 1989. ISBN 5-05-002427-7.

Ссылки 
 
 

Писатели ГДР
Немецкие писатели XX века
Немецкие писатели XXI века
Лауреаты премии Генриха Манна
Члены Социалистической единой партии Германии
Члены Академии искусств ГДР
Выпускники Лейпцигского университета